Ian Simpson - architetto britannico
Ian Simpson - motociclista scozzese
Ian Simpson - atleta britannico